Niemcy:
 Fuhlendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Fuhlendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg